O nome Jimena foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Tempestade tropical Jimena (1979) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste da América Central. Sem danos.
Furacão Jimena (1985) - furacão de categoria 4 ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Jimena (1991) - furacão de categoria 4 a centenas de quilômetros da costa sudoeste do México. Sem danos.
Furacão Jimena (1997) - furacão de categoria 4 a leste do Havaí. Sem danos.
Furacão Jimena (2003) - furacão de categoria 2 que passou ao sul do Havaí. Danos desconhecidos
Furacão Jimena (2009) - furacão de categoria 4 que atingiu a Península da Baixa Califórnia. Danos desconhecidos.

Desambiguação